Колтон Айверсон (; род. , Абердин, штат Южная Дакота, США) — американский баскетболист, играющий на позиции центрового.

Карьера 
Начал карьеру в команде университета Миннесоты. Стремясь к получению большего игрового времени, решил перейти в команду университета Колорадо.

27 июня 2013 года был выбран под общим 53-м номер на драфте 2013 года клубом «Индиана Пэйсерс». Позже права на игрока достались клубу «Бостон Селтикс». В июле 2013 года присоединился к «Бостон Селтикс» в Летней лиге НБА.

2 августа 2013 года подписал однолетний контракт с турецким «Бешикташем».

В июле 2014 года вновь присоединился к «Бостон Селтикс» в Летней лиге НБА.

12 августа 2014 года подписал однолетний контракт с испанским клубом «Лабораль Кутча», где его средние показатели составили 7,0 очка и 6,0 подбора в среднем за игру.

В августе 2015 года перешёл в «Пинар Каршияку». В Евролиге Колтон набирал 9,9 очка и 4,8 подбора в среднем за матч.

В сентябре 2016 года «Маккаби» (Тель-Авив) объявил о подписании контракта с Айверсоном.

В сентябре 2020 года Айверсон стал игроком «Нью-Зиланд Брейкерс».

Достижения 
  Серебряный призёр Лиги чемпионов ФИБА: 2018/2019
  Обладатель Кубка Израиля: 2016/2017

Примечания 

Баскетболисты США
Игроки «Миннесота Голден Гоферс» (баскетбол)
Игроки БК «Бешикташ»
Игроки БК «Баскония»
Игроки БК «Каршияка»
Игроки БК «Маккаби» Тель-Авив
Игроки БК «Андорра»
Игроки БК «1939 Канариас»
Игроки БК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки «Нью-Зиланд Брейкерс»
Игроки БК «Акита Нортерн Хэппинетс»